Ultimate Spider-Man: Total Mayhem — игра в жанре приключенческий боевик, выпущенная эксклюзивно для мобильных телефонов с поддержкой операционных систем iOS и Android. Игра разработана и издана Gameloft в 2010 году.

Сюжет 
Патрулируя улицы Нью-Йорка, Человек-паук подвергается нападению со стороны одного из своих противников — Песочного человека. Они сражаются друг с другом и в конце последний терпит поражение. Но вдруг появляется Носорог, который сбежал из Трискелиона — штаб-квартиры Щ.И.Т.

Геймплей  
Ultimate Spider-Man: Total Mayhem выполнена в трёхмерной графике. В игре есть три кнопки управления: удар, паутина и прыжок. Имеется функция «Паучье чутьё», помогающая обходить удары противников. Для создания такого манёвра на экране нужно нажать на восклицательный знак. Кроме того, во время атак игрок может совершать комбо из нескольких ударов. В конце каждого уровня Человека-Паука ждёт битва с боссом.

Персонажи 
 Человек-паук
 Электро
 Зелёный Гоблин
 Доктор Осьминог
 Носорог
 Песочный человек
 Веном

Отзывы 
Игра была высоко оценина критиками. IGN оценил игру в 9 баллов из 10, назвав её одной из лучших игр на iOS.

Примечания

Ссылки 
 Ultimate Spider-Man: Total Mayhem на сайте Marvel Database

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2010 года
Action-adventure
Игры для iOS
Игры о Человеке-пауке